Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

136e régiment d'infanterie
136e régiment d'infanterie territoriale

 d'infanterie ( d'infanterie lorrain)

Homonymie d'unités militaires